Абра́нтиш (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен. Численность населения — 18,6 тыс. жителей (город), 40,7 тыс. жителей (муниципалитет). Город входит в экономико-статистический регион Центральный регион и субрегион Медиу-Тежу. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу.

Покровителем города считается св. Викентий ().
Праздник города — 14 июня.

Расположение 
Город расположен в 50 км северо-восточнее города Сантарен на берегу реки Тежу.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Вила-ди-Рей, Сардоал, Масан
 на востоке — муниципалитет Гавиан
 на юге — муниципалитет Понти-ди-Сор
 на западе — муниципалитеты Шамушка, Конштансия, Вила-Нова-да-Баркинья, Томар

Население

История 
Город основан в 1179 году.

Районы 
В муниципалитет входят следующие районы:

Примечания

См. также 
 Сантарен (округ)
 Муниципалитеты округа Сантарен
 Районы округа Сантарен

Ссылки 
 
 Официальный сайт муниципалитета
 

Муниципалитеты округа Сантарен
Города Португалии